Amandelmelk is een plantaardige melkvervanger gemaakt van amandelen. De melk bevat geen cholesterol en geen lactose, waardoor ze geschikt is voor mensen die lactose-intolerant zijn. Door de lage voedingswaarde is ze echter niet geschikt als melkvervanger voor baby's. 
De drank is ook in gebruik bij mensen die wel een melkvervanger willen, maar allergisch zijn voor soja. Voor mensen met een notenallergie, kan het drinken van amandelmelk levensbedreigend zijn.

Amandelmelk wordt gemaakt door in water voorgeweekte amandelen in een blender fijn te malen in water. Het mengsel wordt door een neteldoek gefiltreerd. Het filtraat is de pure amandelmelk , waarna er vaak nog zonnebloemolie, vitamines en suiker aan wordt toegevoegd.
Amandelmelk komt als recept reeds voor in het 14e-eeuwse receptenboek Le Viandier de Taillevent. Hierin wordt aangeraden de melk tijdens het vasten als vervanging voor koemelk op het menu te zetten. Vroeger gebruikte men de melk ook omdat het minder bederfelijk is dan koemelk. Amandelmelk wordt nog veel gedronken in het oosten van Azië.

Plantaardige melk